Le Catholicon peut être :
 le Catholicon (église) c'est-à-dire l'église principale d'un monastère orthodoxe,
 le Catholicon, un dictionnaire et grammaire latine écrit en 1286 par le dominicain italien Giovanni Balbi, dit Jean de Gênes ou Johannes Januensis de Balbis, de Gênes.
 le Catholicon, un dictionnaire latin-breton-français écrit au milieu du  par un prêtre trégorrois Jehan Lagadeuc et imprimé le , c'est aussi le plus ancien dictionnaire français et le premier dictionnaire trilingue du monde.